Världsmästerskap i fotboll kan avse:

Damfotboll
Världsmästerskapet i fotboll för damer - spelas av damer.
U20-världsmästerskapet i fotboll för damer - spelas av damer under 20 år.
U17-världsmästerskapet i fotboll för damer - spelas av damer under 17 år.

Herrfotboll
Världsmästerskapet i fotboll för herrar - spelas av herrar.
U20-världsmästerskapet i fotboll - spelas av herrar under 20 år.
U17-världsmästerskapet i fotboll - spelas av herrar under 17 år.

Övrigt
Världsmästerskapet i fotboll för klubblag - spelas av klubblag. 
Världsmästerskapet i futsal (Fifa) - variant av inomhusfotboll.
Världsmästerskapet i futsal (AMF) - variant av inomhusfotboll.
Världsmästerskapet i strandfotboll - spelas med sand som underlag.

Webbkällor 
Fifas hemsida